

Primeira Liga

Narrativa

Classificação 

Futebol de 1982 em Portugal
Futebol de 1983 em Portugal
Campeonato Português de Futebol